Мокеевское — название  населённых пунктов:

Россия 
 Мокеевское — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Мокеевское — деревня в Назаровском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Мокеевское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Мокеевская